

Geografia 
 Šid – città della Voivodina (Serbia)
 Šíd – comune della Slovacchia nel distretto di Lučenec

Sigle 
 Scienze internazionali e diplomatiche
 Servizio informazioni difesa – disciolto servizio segreto italiano
 SiD – "Unione dei Lavoratori Specializzati in Danimarca", sindacato danese
 Sound Interface Device o MOS SID, chip sonoro del Commodore 64 e del Commodore 128
 Space Intruder Detector – satellite geostazionario di avvistamento e scoperta nella serie televisiva UFO
 Standard Instrument Departure – Rotta strumentale standard di partenza
 Sistema interscambio dati, software fornito dalla Sogei all'Agenzia delle entrate, con cui accedere ai dati di conti correnti e depositi per i fini di lotta all'evasione fiscale
 In inglese, abbreviazione di Security IDentifier (letteralmente, "Identificatore di sicurezza"): nell'ambito dei sistemi operativi Microsoft Windows NT, è un valore che identifica univocamente un oggetto in Active Directory

Codici 
 SID – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Amilcar Cabral, Isola Sal, Capo Verde
 sid – codice ISO 639-3 della lingua sidamo

Radiocomunicazioni 
 Sudden Ionospheric Disturbance – improvvisa variazione delle proprietà di propagazione delle VLF associata ad intensa ionizzazione dello strato D della ionosfera a causa di un brillamento solare

Mitologia 

 Sid – divinità fenicia

Musica 
 SID – gruppo musicale visual kei giapponese
 Sid Mayer – cantautore italiano

Onomastica 
 Sid – forma diminutiva del nome proprio di persona Sidney

Personaggi 
 Sid – personaggio de L'era glaciale
 Sid – personaggio della serie Sid the Science Kid
 Sid the Sexist – personaggio del fumetto britannico Viz
 Sid Phillips – personaggio di Toy Story - Il mondo dei giocattoli

Altro 
 SID – nome abbreviato della conferenza Exhibition of the Society for Information Display